Горизо́нт — многозначное понятие:

 Горизонт — прямая перспективы, ограничивающая доступную взгляду часть земной плоскости.
 Горизонт — стратиграфическое подразделение.
 Горизонт — совокупность горных выработок, расположенных на одном уровне.
 «Горизонт» — серия советских спутников связи.
 «Горизонт» — белорусский производитель телевизоров и бытовой техники.
 «Горизонт» — российский разработчик и производитель навигационных и радиолокационных систем.
 «Горизонт» — семейство фотоаппаратов производства Красногорского механического завода («Горизонт», «Горизонт-202», «Горизонт-203», «Горизонт-205», «Горизонт-компакт»).
 «Горизонт» — газета, издающаяся на русском языке в штате Колорадо, США.
 «Горизонт» — общественно-политическая молодёжная газета Казахстана.
 «Горизонт» — электроакустический агрегат минского производственного объединения «Горизонт».
 «Горизонт 2020» — семилетняя программа Европейского союза по финансированию для поддержки и поощрения научных исследований.
 «Горизонт» — серия фрегатов совместного французско-итальянского производства.

В культуре 
 «Горизонт» — советский вокально-инструментальный ансамбль.
 «Горизонт» — советский фильм Льва Кулешова (1932).
 «Горизонт» — советский фильм Иосифа Хейфица (1961).
 «Горизонт» — венгерский фильм Пала Габора (1971).
 «Горизонт» — японский фильм Канэто Синдо (1984).
 «Горизонт» — американский фантастический фильм (2010).
 «Горизонт» — английский научно-популярный документальный телесериал.
 «Горизонт» — второй студийный альбом украинской хеви-метал группы «Крылья».
 «Горизонт» — кинотеатр в Москве.

Спорт 
 «Горизонт» — белорусский женский баскетбольный клуб из Минска.

Топоним 
 Горизонт — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Горизонт — речной порог на горной реке Чуя в Республике Алтай пятой категории сложности.

См. также 

 Водоносный горизонт
 Горизонт оружия
 
 Горизонталь
 Почвенный горизонт